Air () може значити:

 Adobe Integrated Runtime — Adobe ® AIR ™, продукт компанії Adobe, платформо-незалежне середовище для запуску додатків.
 «Air» — французький музичний гурт.
 Air ,  — невелика інструментальна п'єса наспівного характеру, здебільша частина барокової сюїти.
 Air — другий альбом гурту Dakh Daughters.